Gryning kan syfta på:

 Gryning – det tidsintervall på dygnet då solen ännu inte gått upp, men dagsljus börjar synas
 Gryning (film) – svensk thriller-dramafilm från 2019 i regi av Maria Forslin och Adrienne West
 Gryning (parti) – ett tjeckiskt politiskt parti grundat 2013
 Gryning (skulptur) – en skulpturen i Stockholm